De wielerwedstrijd Ronde van Slovenië 2004 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 2004") werd verreden van dinsdag 4 mei tot en met zondag 9 mei in Slovenië. Het was de elfde editie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde zeven etappes, en begon in Izola, vlak bij de Italiaanse grens.

Klassementsleiders

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Tussensprintklassement

Jongerenklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2004
2004